Pyrgos Egyesület, görög hagyományörző egyesület Beloiannisz községben.
Pyrgos (magyaros írásmóddal Pürgosz), Burgasz görög neve az ókorban.